Stellar steht für:

 Stellar (Bezahlsystem), Protokoll für den Wertaustausch
 Stellar (2022), Filmdrama von Darlene Naponse
 Hyundai Stellar, Automodell
 stellar, auf einen Stern bezogen

Geografie:
 Stellar Crests, Gebirgsgruppe auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Stellar (Texas), Ort im Fayette County, Texas, Vereinigte Staaten

Siehe auch: